

Населені пункти та їхні частини
 Обриткі — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Обриткі — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Обриткі — частина села Заґуже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки